Das Wilsons Classic 1980 war ein Snookerturnier im Rahmen der Saison 1979/80. Das Einladungsturnier wurde vom 7. bis zum 8. Januar 1980 in der New Century Hall im englischen Manchester gewonnen. Der erste Sieger des neuen Turnieres wurde John Spencer, der im Finale den Nordiren Alex Higgins mit 4:3 besiegte. Higgins spielte mit einem 75er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 8.900 £, wovon 3.000 ₤ auf den Sieger entfielen.

Turnierverlauf 
Zum Turnier wurden acht Spieler eingeladen.

Finale 
John Spencer startete besser ins Match und ging durch 64:46 und 51:50 in den ersten beiden Frames mit 2:0 in Führung. Alex Higgins konterte mit einem 39:102 und glich mit einem 19:97 aus, wobei er ein 75er-Break spielte. Auch den nächsten Frame gewann Higgins, diesmal mit 70:26. Spencer schaffte durch ein 67:29 die Wende und sicherte sich durch ein 90:30 im Decider den Turniersieg.

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1980
Billardturnier in Manchester
1980